Punto hace referencia a varios artículos:

Física 
 Punto de fusión, 
 Punto de ebullición, 
 Punto de rocío o condensación, 
 Punto de congelación 
 Punto de sublimación;
 Punto de ignición o de inflamación, temperatura a la que arde una determinada sustancia.
 Punto triple, condiciones de temperatura y presión en las que pueden coexistir los tres estados de la materia simultáneamente.
 Punto material o masa puntual, idealización de un cuerpo como si toda su masa estuviese concentrada en un punto.
 Punto cardinal, para la localización.
 Punto (medida), antigua medida de longitud española.

Arquitectura, arte y diseño 
 Arco de medio punto, estilo de un arco arquitectónico.
 En diseño, al punto, la mínima expresión gráfica; nace con el choque de un instrumento (lápiz) contra el plano

Gramática y tipografía 
 Punto (puntuación) [.], signo de puntuación;
 Punto medio (escritura) [·], tipo de punto a una altura media del espacio de un carácter;
 Punto diacropítico [ạ], diacrítico que puede combinarse con algunas letras;
 Punto tipográfico (pt), unidad de medida;

Juegos y deportes 
 Punto (juego), unidad de tanteo utilizada en diversos deportes o juegos.
 Punto (baloncesto), cada una de las unidades obtenidas por anotación durante un partido.

Matemáticas 
En topología:
 Punto de acumulación o límite, concepto que generaliza el concepto de límite.
 Punto adherente y punto de frontera.
 Punto aislado.En análisis:
 punto anguloso.
 punto de silla.
 punto de inflexión.
 punto crítico.
 Punto asintótico referido al punto en la que se enrolla una curva indefinidamente.
 Punto periódico.
 Teorema del punto fijo de Lefschetz.
 En análisis funcional el punto es utilizado en el sentido del espacio afín y topológico.
 Teorema del punto fijo de Brouwer.En geometría:
 Punto (geometría), ente adimensional que describe una posición en el espacio;
 Punto medio o punto equidistante.
 Triángulo y punto de Gergonne.
 Punto de Nagel.

 Medicina 
 Punto quirúrgico o de sutura  que se aplica para cerrar una herida en cirugía;puntos de articulación vocal, 
 punto G (zona de estimulación sexual en el cuerpo de la mujer), 
 punto A, 
 punto de McBurney;

 Medios de comunicación 
 Punto (noticiero), nombre de un informativo televisivo chileno emitido entre 1993 y 1996;
 Punto Radio , emisora española del grupo Vocento;
 Punto TV, emisora española del grupo Vocento;
 Punto Rojo, periódico anarquista mexicano del siglo XX;

 Música y baile 
 Punto carleño, baile y género musical autóctono de Costa Rica.
 Punto cubano, baile y género musical autóctono de Cuba.
 Punto guanacasteco, baile y género musical autóctono de Costa Rica.
 Punto herediano, un baile y género musical autóctono de Costa Rica.
 Punto panameño, baile y género musical autóctono de Panamá.
 Contrapunto, técnica de composición musical.

 Series 
 Punto de giro, serie de televisión.

 Tejido 
 Punto (lana), hacer punto, método para tejer con lana;
 Punto de cruz, 
 punto de cadeneta  
 punto de Palestrina Además 
 Punto cardinal Punto negro, en la red de carreteras;
 Fiat Punto''', varios modelos de automóvil de la marca FIAT;

Enlaces externos